Stati Uniti d'America
 Terrytown – census-designated place della Parrocchia di Jefferson, Louisiana 
 Terrytown – villaggio della Contea di Scotts Bluff, Nebraska